Henry megye (Alabama)
 Henry megye (Georgia)
 Henry megye (Illinois)
 Henry megye (Indiana)
 Henry megye (Iowa)
 Henry megye (Kentucky)
 Henry megye (Missouri)
 Henry megye (Ohio)
 Henry megye (Tennessee)
 Henry megye (Virginia)